Le nom de Conseil présidentiel peut désigner deux institutions en Libye :
 le Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale ou Conseil présidentiel ;
 le Conseil présidentiel libyen.